Vinko Sokić

Učitelj glazbe i dirigent, rođen je u Cerniku 5. siječnja 1923. godine u brojnoj radničkoj obitelji. Od djetinjstva pokazuje interes i talent za glazbu pa već u pučkoj školi upoznaje notno pismo i postaje članom tamburaškog školskog orkestra, a 1936. godine aktivnim članom HPD-a "Tomislav", kojim tada rukovodi Dragutin Begović, zborovođa "Tomislava" i upravitelj Škole u Cerniku.

Glazbeni razvoj Vinka Sokića nastavlja se u Franjevačkom samostanu gdje samoučno vježba sviranje na glasoviru, harmoniju i orguljama. 
1938. V. Sokić utemeljuje pjevački zbor u cerničkoj crkvi, koji djeluje pri organizaciji Katolička akcija i s tim će zborom nastupiti pri dočeku nadbiskupa Alojzija Stepinca. 1940. godine.

Sokić preuzima dužnost orguljaša u crkvi Sv. Petra apostola u Cerniku i tu obvezu, uz kraće prekide, obavlja sve do pred smrt. Umro je 10. studenog 2008.

Opće i stručno glazbeno obrazovanje stječe na seminarima i tečajevima koje tada organizira Prosvjetni sabor Hrvatske, Odbor za muzičku kulturu Zavoda za unapređenje osnovnog obrazovanja SRH te Centra za stručno usavršavanje učitelja i nastavnika. U Zagrebu je 1950. g. s odličnim uspjehom završio glazbeni seminar, a potom jednomjesečne tečajeve na Cresu 1955. i 1956. g., u Poreču 1957., u Senju l959., u Puli 1965. i 1973., u Zadru 1974. i u Opatiji 1976. godine. Predavači su mu bili istaknuti glazbeni pedagozi, akademski profesori, poznati dirigenti i skladatelji.

Uporan i talentiran već je 1956. godine stekao dopuštenje pedagoškog kolegija da može samostalno voditi pjevački zbor i tamburaški orkestar kao i nastavu muzičkog odgoja u općeobrazovnoj školi.

Godine 1961/62. završava srednju muzičku školu u Bjelovaru, 1965. polaže stručni ispit u Muzičkoj školi "Vatroslav Lisinski" u Zagrebu. Na Pedagoškoj akademiji u Slavonskom Brodu diplomirao je glazbeni odgoj 1970. godine i stekao nastavničko zvanje. Kao nastavnik glazbenog odgoja radio je u OŠ "Milan Tomić Slobodan" (danas "Mato Lovrak") u Novoj Gradiški, a od 1979. g. do umirovljenja učitelj je glazbe u OŠ "Matija Gubec" u Cerniku. Bio je nastavnik i stručni voditelj Muzičke škole u Novoj Gradiški i kao vrstan glazbeni pedagog održavao je stručna predavanja za nastavnike glazbene kulture s područja cijele Slavonije i Baranje te učitelje razredne nastave iz škola novogradiškog kraja.

Od 1946. g. do 1963. g. Sokić uspješno vodi pjevačke zborove SKUD "Crvena zvijezda", RKUD "Vladimir Nazor", OPD "Sloga" i nakratko HPD "Graničar" u Novoj Gradiški, a 1961. i 1962. g. HORD "Golub" u Bjelovaru.

1950. godine preuzima stručno vođenje HPD-a "Tomislav" u Cerniku i pred Društvo postavlja više umjetničke zahtjeve utemeljene na htijenjima što su ih 1905. g. postavili osnivači "Tomislava".

Sokić vješto stvara tematske prigodničarske programe uz velike obljetnice domaćih i stranih skladatelja, uvodi više duhovne i crkvene glazbe, a pjevački zbor i tamburaški orkestar pod njegovim vodstvom postižu zavidne uspjehe.

Vinko Sokić nije samo glazbeni pedagog i zborovođa, nego se bavi društvenim i kulturnim radom u Cerniku i Novoj Gradiški. Član je različitih odbora za kulturu, član Odbora Matice hrvatske u Novoj Gradiški, pisac članaka o glazbi i folkloru cerničkog kraja. Članci su mu objavljivani u zbirci znanstvenih radova Sedam stoljeća Cernika, u Godišnjaku Matice hrvatske i lokalnim tiskovinama.

Od mnogobrojnih nagrada i priznanja što ih je V. Sokić dobio za svoj dugogodišnji glazbeno-pedagoški rad ističu se:
• Diploma Saveza muzičkih društava Hrvatske (1962.)
• Diploma HORD "Golub" iz Bjelovara (1962.)
• Diplome Festivala pjevačkih zborova Hrvatske u Zadru (1973. i 1978.godine)
• Diplome FPZ Hrvatske u Petrinji (1969.,1970. i 1971.)
• Diploma Prosvjetnog sabora Hrvatske za unapređenje muzičke kulture (1975.)
• Priznanje KPSH povodom 35. obljetnice glazbenog rada (1983.)
• Zahvalnica MZ Cernik za pomoć u razvoju i unapređenju Mjesne zajednice (1984.)
• Diploma počasnog člana HPD-a "Tomislav" (1985.)
• Plaketa Općine Nova Gradiška (1985.)
• Brončana plaketa "Tambura Paje Kolarića" (1995.)
• Povelja Hrvatskog sabora kulture "Rudolf Matz" za iznimna dostignuća kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanje hrvatske kulture (1995.)
• Povelja Općine Cernik (1996.)
• Odlikovanje Predsjednika Republike Hrvatske Red hrvatskog pletera (1998.)
• Zlatna diploma Hrvatskog sabora kulture (2000.)
• Nagrada za životno djelo. Hrvatske glazbene unije, Brodfest - podružnica 6 Nova Gradiška (2003.)

Hrvatski dirigenti